Lomatia kan syfta på:

 Lomatia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Lomatia (växter) – ett släkte av  tvåhjärtbladiga växter